Васильевское се́льское поселе́ние— упразднённое в 2012 году муниципальное образование Старицкого района Тверской области.

Васильевское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Тверской области от 28 февраля 2005 г. № 48-ЗО. Включило в себя территории Васильевского, Бродовского и Нестеровского сельских округов.
Административный центр — деревня Васильевское.

Законом Тверской области от 28 мая 2012 года № 32-ЗО, Паньковское сельское поселение и Васильевское сельское поселение преобразованы в Сельское поселение «Паньково», с административным центром в деревне Паньково.

Географические данные 
 Общая площадь: 169,4 км²
 Нахождение: северо-восточная часть Старицкого района.

Население 
По переписи 2002 года — 971 человек (251 Бродовский, 502 Васильевский и 218 Нестеровский сельские округа), на 01.01.2008 — 791 человека.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни Подрябинки, Срезнево, Малое Толвенцово и другие.

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Иверовской и Тредубской волостям Старицкого уезда Тверской губернии.

Известные люди 
 В деревне Никоново родился Герой Советского Союза Николай Лаврентьевич Арсеньев.
 В деревне Станишино родился Герой Советского Союза Сергей Дмитриевич Логинов.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2012 году
Упразднённые муниципальные образования Старицкого района